Topsham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Topsham – stacja kolejowa w Topsham, na linii kolejowej Avocet Line
Miejscowości w USA:
 Topsham – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Topsham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Topsham – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Topsham (ang. Topsham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Topsham (ang. Topsham Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange